Tenexco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tenexco, Tianguistengo, 
 Tenexco, Chalma, 
 Tenexco, Puebla, Pantepec, 
 Tenexco, San Luis Potosí, Tamazunchale, 
 Tenexco, Tlanchinol, 
 Tenexco, Ilamatlán,